Helosciadium grandifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen. Helosciadium grandifolium ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
grandifolium